Ярослав — чоловіче ім'я слов'янського походження, етимологія від слів «яр» (ярий) і «слав» (слава), тобто «ярий та славний» або «ярий славою». Відповідне жіноче ім'я — Ярослава.

Населені пункти та їхні частини

 Ярослав — місто в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Ярослав — гміна в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Ярослав — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ярослав — частина міста Юзефув у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ярослав — частина села Вілька Ламана (Вулька-Ламана) в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ярослав — осада в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Ярослав Мудрий
 Ярослав Всеволодович

Примітки